Костинка — название населённых пунктов и рек:

Белоруссия 
 Костинка — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Костинка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Костинка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Костинка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Костинка — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Костинка — река в Московской области, приток Рузы.
 Костинка — река в Московской области, приток Хотчи.